Watat Djanga Mesmin né le 03 décembre 1959 à Douala, est un architecte camerounais. Il est membre de l'ordre national des architectes du Cameroun (ONAC, no. 114). Il est le lauréat de deux concours d'architecture pour la construction des immeubles sièges OHADA à Yaoundé et Sodecoton à Garoua.

Biographie

Études et carrière 

Il est diplômé architecte D.P.L.G. en  à l'École d'Architecture PARIS TOLBIAC en France. De retour au Cameroun, il crée sa société, Cabinet Architecture Ingénierie Urbanisme (C.A.I.U) SARL, qui opère dans les domaines de l’architecture, de l'ingénierie et de l’urbanisme depuis 1990. 
Il réalise à travers son cabinet des architectures de bureaux, de bâtiments industriels, de résidences privées et hôtelières et de design d'intérieur.
Il a été membre suppléant région 5 de l’Union Internationale des Architectes (UIA).

Vie privée 

En dehors de ses activités professionnelles, il est fortement impliqué dans des activités sportives et associatives. Passionné de tennis, il est le président du tennis club plateau Joss Douala. À ce titre, il a rénové plusieurs courts de tennis dans la ville de Douala afin d'encourager les jeunes passionnés de tennis comme lui à s'impliquer davantage dans la pratique de ce sport.

Réalisations majeures 

Le  à Yaoundé, a été présidée par Laurent ESSO, Ministre d’État, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux de la République du Cameroun, la pose de la première pierre du nouveau siège de l’Ohada de présence du Professeur Dorothé Cossi SOSSA, Secrétaire Permanent de l’Ohada, du Ministre des Finances du Cameroun, des autorités administratives et municipales de la ville de Yaoundé et de nombreux invités. WATAT DJANGA MESMIN est l'architecte et concepteur de la maquette de cet immeuble siège et, il est également le maître d'oeuvre du projet.
En 2021, il est lauréat du concours d'architecture de l'immeuble siège Sodecoton dont le projet est en cours.

Distinctions 

 Chevalier du mérite camerounais.

Références

Voir aussi

Liens externes 

 Site officiel
 LinkedIn

Architecte contemporain
Architecte camerounais
Naissance à Douala
Naissance en décembre 1959